Сборная Исландии по баскетболу — национальная баскетбольная сборная, представляющая Исландию на международных баскетбольных соревнованияъ. Управляется Исландской Баскетбольной Федерацией.

В 2015 году впервые приняла участие в Евробаскете, на котором заняла 21-е место, не одержав ни одной победы.

Статистика

Чемпионат Европы

Чемпионат Европы малых государств

Игры малых государств Европы

Текущий состав

Ссылки 
 Исландия на FIBA.com
 Официальный сайт Федерации баскетбола Исландии

Исландия
Баскетбол в Исландии
Баскетбол